Manchot peut désigner :
 un oiseau de l'ordre des Sphénisciformes, des oiseaux de mer inaptes au vol.
 un manchot (au féminin manchote), personne privée d'une main ou d'un bras.

Patronyme 

 Les , famille allemande descendant de huguenots messins.
  (1805-1867), pasteur.
  (1839-1909), théologien protestant.
  (1844-1912), architecte.
  (1866-1932), médecin au Jugendamt de Hambourg, anatomiste de la vascularisation à Strasbourg (v. 1880).
  (1869-1945), chimiste.
  (1907-1985), chimiste et entrepreneur.
 Melanie Manchot, (1966-)  photographe.

Voir aussi 

 
 Carré Manchot, groupe de musique bretonne.
 Lac Manchot, nom donné à plusieurs lacs du Québec.